Erida è un nome femminile, che può indicare:

 nella mitologia greca Eris, da cui Erida deriva, è la dea dell'odio, della discordia, del caos; è sorella di Ares
 in astronomia, Eris è il nome di un pianeta nano
 in astronomia, è il nome dell'asteroide 718 Erida